São Luís (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse staat Maranhão. Het centrum is een werelderfgoed.
 São Luís (Roraima), gemeente in de Braziliaanse staat Roraima
 São Luís (Odemira), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Odemira